Ein Vortexgenerator (Wirbelerzeuger) kann sein:
Verändern aerodynamischer Eigenschaften durch gezielte Verwirbelung der umströmenden Luft, siehe Turbulator
Gerät zum Erzeugen von Wirbelringen, siehe Rauchring